Monona může být:

 jezero v americkém státě Wisconsin – Monona (jezero)
 předměstí Madisonu v americkém státě Wisconsin – Monona (Wisconsin)
 město v americkém státě Iowa – Monona (Iowa)
 okres v americkém státě Iowa – Monona County